Krupez (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Schepetiwka, siehe Krupez (Schepetiwka)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Krupez (Dubno)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Schostka, siehe Krupez (Schostka)